Ибраевский сельсовет — муниципальные образования в Башкирии:
 
 Ибраевский сельсовет — в Альшеевском районе.
 Ибраевский сельсовет — в Аургазинском районе.
 Ибраевский сельсовет — в Кигинском районе.
 Ибраевский сельсовет — в Кугарчинском районе.

См. также 
 Ибраево